Marshall P. Wilder – attore USA (1859-1915)

Film
Marshall P. Wilder – cortometraggio del 1897 prodotto dall'American Mutoscope Company
Marshall P. Wilder – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America